Hip puede referirse a:

 HIP, historically informed performance:  interpretación (musical) históricamente informada 
Hip hop
Mil Mi-8 “Hip”, helicóptero de transporte soviético.